La 6 Ore di Spa-Francorchamps 2019 si è svolta tra il 2 e il 4 maggio 2019.

Qualificazioni

Risultati 
In grassetto i migliori tempi per ogni classe.

Corsa 
Per poter essere classificata, ogni macchina doveva aver percorso 114 giri.

Note

Altri progetti 

Edizioni della 1000 km di Spa
Serie e competizioni motoristiche nel 2019